Maria im Wald steht für
Maria im Wald (Sauschütt), Sauschütt (Anzing)
Maria-im-Walde-Kirche (Dolina) in Kärnten